Hannu Koskinen, né le  à Lahti en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Biographie

Carrière en club 
Son maillot, floqué du numéro 11, est retiré par l'équipe du Lahden Reipas.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || Lahden Reipas || Suomi-sarja
|| 14 || 6 || 2 || 8 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Lahden Reipas || Suomi-sarja
|| 14 || 7 || 11 || 18 || 12 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Lahden Reipas || 2. Divisioona
|| 20 || 13 || 17 || 30 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Kiekkoreipas || 1. Divisioona
|| 34 || 12 || 26 || 38 || 22 || 6 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 1976-1977 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 5 || 15 || 20 || 9 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 4 || 22 || 26 || 20 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 33 || 8 || 11 || 19 || 10 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 20 || 26 || 46 || 18 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 13 || 17 || 30 || 34 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 16 || 17 || 33 || 14 || 2 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 1982-1983 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 9 || 30 || 39 || 27 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 37 || 16 || 26 || 42 || 40 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 35 || 11 || 18 || 29 || 22 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Kiekkoreipas || 1. Divisioona
|| 19 || 4 || 7 || 11 || 16 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1953
Naissance à Lahti
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Attaquant de hockey sur glace